

Cinema
Se hai un dubbio... prendine due (It Takes Two) – film statunitense del 1988 diretto da David Beaird.
Matrimonio a quattro mani (It Takes Two) – film statunitense del 1995 diretto da Andy Tennant.

Televisione
It Takes Two – programma televisivo statunitense trasmesso dal 1969 al 1970.
Lui, lei e gli altri (It Takes Two) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1982 al 1983.
It Takes Two – programma televisivo australiano trasmesso dal 2006 al 2008.

Musica
It Takes Two – canzone pop registrata nel 1966 da Marvin Gaye e Kim Weston.
It Takes Two – album di Rob Base and DJ E-Z Rock.
It Takes Two – brano hip hop del 1988 di Rob Base and DJ E-Z Rock.
It Takes Two – album dei Soulsister.

Altro
It Takes Two – videogioco del 2021